A Orquestra Sinfônica Centurial de Taipé é uma das mais antigas orquestras de Taiwan, fundada em Taipé.

Ver também
 Lista de orquestras

Taipe